Pursat kan syfta på:

Geografi

Kambodja 

 Pursat (provins), 
 Pursat (provinshuvudstad), 

Robotskapade Kambodjaförgreningar